Edmond Jean François Barbier
 Emmanuel Barbier
 Émile Barbier
 Georges Barbier
 Jean-Jacques-François Le Barbier
 Jules Barbier
 René Barbier
 Simone Barbier
 Teorema di Barbier

Altri progetti